Klingert ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heinrich Klingert (1760–1828), deutscher Mechanikus und Erfinder
 Maik Klingert (* 1979), deutscher Sportler